Tiesto hace referencia a varios artículos:

Objetos
 Una maceta.
 un fragmento de cerámica o alfarería rota.
 Tiesto (asar), una especie de sartén de hierro que se utiliza para asar ciertas comidas típicas en regiones del norte de Sudamérica, como la arepa a modo de plancha, budare o comal.

Personas
 Disc jockey Tiësto, productor de música electrónica.